Basisk kan syfta på:

 Bas (kemi) – en grupp kemiska föreningar som i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7
 Basisk bergart – en magmatisk bergart med låg halt (45–52 %) av kiseldioxid, SiO2